Trois navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Witte de With  (en néerlandais : Hr.Ms. Witte de With) nommé d'après l'amiral Witte de With (1599-1658) :

 , un destroyer de classe Admiralen.
 , une frégate de classe Jacob van Heemskerck. 
 Elli, une frégate de classe Kortenaer, anciennement nommé Witte de With.

Witte de With